Села:
 Петропавлівське — Запорізька область, Новомиколаївський район
 Петропавлівське — Київська область, Бориспільський район
 Петропавлівське — Миколаївська область, Снігурівський район